Chromadorina är ett släkte av rundmaskar. Chromadorina ingår i familjen Chromadoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Chromadorina